Варводич — фамилия. Известные носители:
 Варводич, Зоран (род. 1963) — югославский хорватский футболист, вратарь.
 Варводич, Миро (род. 1989) — хорватский, футболист вратарь.